Thurneysen ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Thurneysen (1888–1974), Schweizer evangelischer Theologe, Pfarrer und Autor theologischer Fachliteratur sowie Professor in Basel
 Johann Jakob (der Ältere) Thurneysen (1636–1711), Schweizer Kupferstecher
 Johann Rudolf Thurneysen (1716–1774), Schweizer Rechtswissenschaftler und Historiker
 Robert Christoph Thurneysen (1877–1956), Schweizer Maler
 Rosmarie Thurneysen (* 1945), Schweizer Zeichnerin, Malerin und Grafikerin
 Rudolf Thurneysen (1857–1940), Schweizer Sprachwissenschaftler und Keltologe